Formby steht für:

 Formby (England), Ort in England

Formby ist der Familienname folgender Personen:

 Henry Formby (1816/1817–1884), englischer Priester und Autor 
 Jennie Formby (* 1960), britische Politikerin und Parteifunktionärin (Labour Party)
 Marshall Clinton Formby (1911–1984), amerikanischer Politiker (Demokratische Partei)